Професіональна футбольна група А 2016–17 — 93-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Чемпіоном вшосте поспіль став Лудогорець.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  

 
 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

    

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА (Софія) не отримав ліцензію УЄФА на наступні три роки.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Група A 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Ботев (Пловдив) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Болгарії з футболу 2016—2017.

Позначення:

Результати

Група B 

 
 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/19 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/20 травня 2017

|}

Другий раунд 
Матч за вихід у Лігу Європи УЄФА 2017—2018 був відмінений, оскільки команда Ботев (Пловдив) перемогла у Кубку Болгарії з футболу 2016—2017 та внаслідок цього кваліфікувалась до єврокубку. «Верея» автоматично кваліфікувалась до фіналу.

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 червня 2017

|}

Плей-оф за право грати у Професіональній футбольній групі А у наступному сезоні

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/22 травня 2017

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/29 травня 2017

|}

Третій раунд

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 червня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 червня 2017

|}

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив чотири м'ячі

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2016–17
Болгарія
Болгарія
2016 у болгарському спорті
2017 у болгарському спорті